Back to Life (englisch ‚Zurück ins/zum Leben‘) steht für:
 Back to Life (1913), US-amerikanischer Stummfilm von Allan Dwan (1913)
 Back to Life (1925), US-amerikanischer Stummfilm von Whitman Bennett (1925)
 Back to Life (Fernsehserie), britische Fernsehserie (2019) 
 Back to Life (Album), Album von Sandra (2009)
 Back to Life (However Do You Want Me), Single der britischen Band Soul II Soul (1989)
 Back to Life, deutscher Hilfsverein, siehe Stella Deetjen

Siehe auch:
 Eaten Back to Life